Фибигер, Иоганн Генрик Таубер (Joannes Henrik Tauber Fibiger; 1821—1897) — датский писатель и учёный; сельский пастор.
 Фибигер, Йоханнес Андреас Гриб (1867—1928) — датский микробиолог и патологоанатом.
 Фибигер, Матильда (Mathilde Fibiger; 1830—1872) — датская писательница, пионер женской эмансипации в Скандинавии.

Другое 
 Фибигер — небольшой кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.

Примечания